Lisa Nowak
 Sławomir Nowak
 Kazimierz Nowak
 Maria Teresa Nowak
 Martin Nowak
 Tomasz Piotr Nowak
 Krzysztof Nowak

Desambiguações de sobrenomes